L'association libre est la première règle fondamentale de la cure psychanalytique du côté du patient.
 Un accord de libre association est une convention de partenariat entre États.